Võhma: città dell'Estonia
Vochma: fiume della Russia europea